Sollas ist der Familienname von:
 William Johnson Sollas (1849–1936), britischer Geologe, Paläontologe, Zoologe, Chemiker und Anthropologe

Sonstiges:
 Sollas-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika